Le concours du décathlon aux Jeux olympiques de 2016 a lieu les 17 et 18 août dans le Stade olympique de Rio de Janeiro. Elle est remportée par l'Américain Ashton Eaton qui égale le record olympique de Roman Šebrle avec .

La limite de qualification était de  points pour une cible de 32 décathloniens, à réaliser entre le  au .

Records 
Avant cette compétition, les records dans cette discipline étaient les suivants :

Médaillés

Faits marquants

Résultat final

Résultats détaillés

100 mètres 
Vent : Série 1: +0.5 m/s, Série 2: −0.4 m/s, Série 3: −0.8 m/s, Série 4: −0.1 m/s.

Saut en longueur 
Le saut en longueur a lieu le .

Note : le Néerlandais Eelco Sintnicolaas ne participe pas.

Lancer du poids 
Le lancer du poids a lieu le .

Saut en hauteur 
Le saut en hauteur a lieu le .

Note : l'Ouzbek Leonid Andreev, l'Allemand Rico Freimuth et le Sud-Africain Willem Coertzen  ne participent pas.

400 mètres 
le 400 mètres a lieu le .

Note : le Néerlandais Pieter Braun ne participe pas.

110 mètres haies

Lancer du disque

Saut à la perche 

Note: Oleksiy Kasyanov ne participe pas à l'épreuve.

Lancer du javelot 

Note: Mihail Dudaš ne participe pas à l'épreuve.

1 500 mètres

Engagés 
Meilleurs résultats pendant la période de qualification, 2015-2016 :

  Ashton Eaton, 9 045 points, Pékin (CHN) 29.08.2015
  Damian Warner, 8 695 pts, Pékin (CHN) 29.08.2015
  Arthur Abele, 8 605 pts, Ratingen (GER) 26.06.2016
  Rico Freimuth, 8 561 pts, Pékin (CHN) 29.08.2015
  Kévin Mayer, 8 469 pts, Arona (ESP) 07.06.2015
  Kai Kazmirek, 8 462 pts, Götzis (AUT) 31.05.2015
  Larbi Bouraada, 8 461 pts, Pékin (CHN) 29.08.2015
  Lindon Victor, 8 446 pts, Tuscaloosa AL (USA) 13.05.2016
  Jeremy Taiwo, 8 425 pts, Eugene (USA) 03.07.2016
  Zach Ziemek, 8 413 pts, Eugene (USA) 03.07.2016
  Willem Coertzen, 8 398 pts, Götzis (AUT) 31.05.2015
  Maicel Uibo, 8 356 pts, Eugene (USA) 11.06.2015
  Leonel Suárez, 8 347 pts, La Havane (CUB) 18.03.2016
  Kurt Felix, 8 302 pts, Pékin (CHN) 29.08.2015
  Eelco Sintnicolaas, 8 298 pts, Götzis (AUT) 31.05.2015
  Oleksiy Kasyanov, 8 262 pts, Pékin (CHN) 29.08.2015
  Leonid Andreyev, 8 250 pts, Tachkent (UZB) 10.06.2016
  Pau Tonnesen, 8 247 pts, Eugene (USA) 11.06.2015
  Adam Helcelet, Pékin (CHN) 29.08.2015
  Thomas Van der Plaetsen, 8 218 pts, Amsterdam (NED) 07.07.2016
  Pieter Braun, 8 197 pts, Götzis (AUT) 31.05.2015
  Bastien Auzeil, 8 191 pts, Angers (FRA) 25.06.2016
  Yordani García, 8 186 pts, Götzis (AUT) 31.05.2015
  Akihiko Nakamura, 8 180 pts, Nagano (JPN) 12.06.2016
  Luiz Alberto de Araújo, 8 179 pts, Toronto (CAN) 23.07.2015
  Dominik Distelberger, 8 175 pts, Götzis (AUT) 29.05.2016
  Mihail Dudaš, 8 174 pts, Novi Sad (SRB) 13.05.2016
  Keisuke Ushiro, 8 160 pts, Wakayama (JPN) 01.05.2016
  Paweł Wiesiołek, 8 140 pts, Götzis (AUT) 31.05.2015
  Jiří Sýkora, 8 121 pts, Götzis (AUT) 29.05.2016
  Cedric Dubler, 8 114 pts, Sydney (AUS) 01.04.2016
  Karl Robert Saluri, 8 108 pts, Athens (USA) 07.04.2016

À part le Russe Ilya Shkurenyov dont la fédération est suspendue, le principal absent est l'Américain Trey Hardee,  points en , mais qui a manqué les sélections olympiques américaines dominées par Eaton avec  points, meilleure performance mondiale. Le Français Gaël Quérin n'a pas été retenu par sa fédération qui exigeait de lui un minima supérieur à celui fixé : c'est le seul autre athlète ayant réalisé le minima à avoir été écarté.

Légende

Notes et références

Liens externes 
 Résultats par épreuve des Jeux olympiques d'été de 2016 sur le site de l'IAAF

2016
Athlétisme aux Jeux olympiques d'été de 2016